O nome popular pau-ferro é usado para várias árvores:

 Astronium graveolens, da Mata Atlântica latifoliada semidecídua.
Libidibia ferrea, da Mata Atlântica pluvial e Caatinga (anteriormente, Caesalpinia ferrea). 
 Caesalpinia leiostachya, da Mata Atlântica pluvial (anteriormente, Caesalpinia ferrea var. leiostachya).
 Caesalpinia paraguariensis, do pantanal.
 Connarus suberosus, do cerrado.
 Machaerium scleroxylon Tul., espécie de árvore da família Fabaceae, da Mata Atlântica latifoliada semidecídua.
 Myracrodruon balansae (Engl.) Santin, espécie de árvore da família Anacardiaceae, nome dado no Rio Grande do Sul, Brasil.
 Symplocos martinicensis Jacq., espécie de árvore da família Symplocaceae, nome dado no Amapá, Brasil.
 Zollernia latifolia, da Mata Atlântica pluvial primária.